Владимир Васильевич Дейкун (13 февраля 1950 года Иркутск — 14 августа 2016 года Иркутск ) — советский и российский художник-нонконформист, книжный график, дизайнер. Член Союза художников России. Член Союза дизайнеров России

Учился в Иркутском училище искусств, его преподавателями были В. Я. и Л. Н. Гончар.

Лауреат множества международных, российских и др. премий, медалей, дипломов.

Непревзойденный мастер жанра, обозначенного им как .

Современный художник-нонконформист, автор объектов, инсталляций, компьютерной графики.

Автор художественного оформления многих десятков книг.

Участник, вдохновитель и организатор множества выставок и фестивалей в СССР, России, Германии, Монголии, США, Франции, Японии, Китае и др.

Работы хранятся в , галереях, частных собраниях, библиотеках России и мира.

Блестящий педагог. Доцент  ИрНИТУ.

«Я родился художником, в этой профессии я свободен, и никому не принадлежу, ни перед кем не отчитываюсь. У меня даже творческих кризисов не бывает — я воспитал себя так, что любую проблему могу решить».

«Пока фишки в работе нет, стыдно её продавать. Без особинки нет работы. Любой человек в любом деле должен быть узнаваемым. Художник — это тот, кто делает открытие, это изобретатель. Особенно в дизайне — здесь необходима новизна. Должна быть непохожесть и индивидуальность. Когда ее нет — это мастеровой».

1. Школа дизайна в Иркутске 
 Зангезин, Виталий. Владимир Дейкун. Зонд: Молодеж. журн. 2001. — N 9 (июнь). — С. 16
 Дейкун, В. В. Работа — как любимая женщина, которой не хочется изменять [Текст] / В. В. Дейкун; интервью вела Л. Сухаревская // Байкальские вести. — 2005. — № 25. — С. 18
 Смолькова Татьяна. Специальный выпуск: Союз Дизайнеров России — 5 лет в Иркутске// Культура. — 2003. — № 3-4 (июль-авг.)
 Циклы спецкурсов, такие, как «Дизайн без определенного места жительства» (В. В. Дейкун, С. В. Мурашова), «Дизайн и рекламные технологии» (И. Малкин). http://pribaikal.ru/obl-events/article/6682.html, http://pribaikal.ru/events-culture00/article/7310.html

2. Современное искусство 
 Привет из Иркутска Каталог конкурса Арт-открытки. Иркутск, GGS — Галерея «Главный стиль», Арт Хаус, 2001
 Сухаревская, Любовь. Пасхальная неделя, пасхальная выставка [Текст] / Л. Сухаревская // Байкал. вести. — Иркутск: Иркут. Дом печати, 2007. — № 15. — С. 18
 Новое поколение выбирает. Каталог международного конкурса плаката 2003 Болевая точка. Иркутск, Сиетл, Лондон, 2003
 Дейкун Владимир. Каталог персональной выставки АРТ ХАУС — Иркутск 2010. — Новое искусство Сибири.

 Artproekt: выставка-конкурс. Посвящение Вампилову: каталог / Иркут. обл. худож. музей им. В. П. Сукачева, Арт-галерея DiaS, М-во культуры и арх. Иркут. обл.; сост. И. Г. Федчина; сост. Ю. Д. Раднаева; сост. В. В. Дейкун ; авт. предисл. С. Смирнов; интервьюируемый, фот. Д. А. Шубин. — Иркутск: [б. и.], 2014 (Иркутск: Репроцентр 1А). — 58 с.: фот.; 28 см — ISBN 978-5-91344-654-1
 Художники — городу: альманах / [М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. регион. отд-ние ВТОО «Союз художников России» — Иркутск: Репроцентр А1: [Союз художников], 2011. — 235 с.: ил., цв.ил.; 29 см. — 500 экз.. — ISBN 978-5-91344-307-6
 Ларёва, Татьяна Григорьевна. История изобразительного искусства Прибайкалья XX — начала XXI века / Т. Г. Ларёва; [пер. на англ. яз. М. П. Демидов; пер. на кит. яз.: Ян Ши Вэй, О. С. Афанасьева; ред. А. В. Глюк, фот.: А. С. Ларёва, С. С. Ларёв]. — Иркутск: [б. и.], 2015 (Принт Лайн). — 615 с.: ил., цв. ил.; 30 см. — Резюме англ., кит. яз. — Библиография: с. 383—395. — Именной указатель: с. 458—575. — 300 экз.. — ISBN 978-5-9907093-1-7

 Зангезин, Виталий. Владимир Дейкун. Зонд: Молодеж. журн. — 2001. — N 9 (июнь). — С. 16
 Лобанова, Оксана. Станет ли Иркутск столицей графики? [Текст] / О. Лобанова // Культура. — 2002. — № 3-4 (июль-авг.). — С. 12
 Т. Г. Ларева, Художники Иркутска. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1994.

3. Книжная графика 
 Трушкин, Василий Прокопьевич. «Друзья мои…»: дневники. Очерки. Статьи. Автографы и воспоминания друзей / Василий Трушкин; сост. А. В. Трушкина; авт. вступ. ст. Б. С. Ротенфельд; худож. В. В. Дейкун; ред. Л. В. Иоффе. — Иркутск: Издатель Сапронов, 2001. — 446, [1] с.: портр., фот.; 21 см. — Библиография: с. 438—441. — 1000 экз.. — ISBN 5-94535-011-7
 Астафьев, Виктор Петрович. Созвучие [Текст] / В. П. Астафьев, Е. В. Колобов; авт. вступ. ст. В. С. Непомнящий; [ред. Г. К. Сапронов; сост. А. Ф. Гремицкая; оформ. В. Дейкун]. — М.; Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. — 304 с.; 16 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — 2500 экз.. — ISBN 5-94535-041-9
 Астафьев, Виктор Петрович. Созвучие / В. П. Астафьев, Е. В. Колобов; ред.-сост. Г. К. Сапронов; ред.-сост.: М. Е. Колобова, А. Ф. Гремицкая; оформ. В. Дейкун. — Москва; Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. — 319 с.; 16 см + 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 2500 экз.. — ISBN 978-5-94535-109-7
 Вампилов, Александр Валентинович. Прошлым летом в Чулимске: Драма в двух действиях / Вступ. ст. Г. Товстоногова; Коммент. А. Собенникова; Ред. Л. В. Иоффе; Худож. В. В. Дейкун; Подгот. к изд. Иркут. обл. Фондом А. Вампилова. — Иркутск: Иркутская областная типография № 1 им. В. М. Посохина, 2002. — 101,[1] с. — ISBN 5-7971-0113-0
 Вампилов, Александр Валентинович. Прощание в июне: Комедия в 2-х действиях / А. В. Вампилов; Вступ. ст. С. Р. Смирнова; Ред. Л. В. Иоффе; Худож. В. В. Дейкун, техн. ред. А. В. Пономарева. — Иркутск: «Иркутская областная типография № 1» им. В. М. Посохина, 2003. — 86,[3] с.; 17 см. — Библиогр.: с. 88. — 2000 экз.. — ISBN 5-7971-0131-9
 Вампилов, Александр Валентинович. Утиная охота: Пьеса в 3-х действиях / А. В. Вампилов; Ред. Л. В. Иоффе; Худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: Изд. ГП «Иркутская областная типография № 1 им. В. М. Посохина», 2003. — 109,[2] с.; 17 см. — 2000 экз.. — ISBN 5-87562-070-6
 Венгер, Виталий Константинович. Судьбы моей столица [Текст] / В. К. Венгер; [сост. Л. В. Иоффе]; авт. предисл. А. Харитонов; [оформ. В. В. Дейкун]. — Иркутск: Оттиск, 2012. — 223 с.: ил.; 20,5 см. — 1000 экз.. — ISBN978-5-905847-02-8
 Иоффе, Сергей Айзикович. Невозвратные края [Текст]: стихи / С. А. Иоффе; [сост. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун; техн. ред. А. В. Пономарева]. — Иркутск: Изд. Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2005. — 55 с.; 14 см. — (Любимые стихи). — 200 экз.. — ISBN 5-87562-088-9
 Жартун, Светлана Григорьевна (театральный критик, театровед). С именем Александра Вампилова. Фестиваль, театр, город / Светлана Жартун; худож. В. Дейкун; [Иркут. акад. драм. театр им. Н. П. Охлопкова]. — Иркутск: [б. и.], 2015 (Красноярск: "ПИК «Офсет»). — 279 с.: ил.; [46] л. ил. с.: ил., цв. ил.; 24 см. — Библиография: с. 279.
 Кузьминский, Олег Петрович. Ограда: Стихи / Ред. В. Науменко; Худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: Изд. Сапронов Г. К., 2002 (Иркутск: Оттиск, 2002). — 60,[2] с.: фот. — ISBN 5-94535-015-Х
 Вампилов, Александр Валентинович. Старший сын: Комедия в 2-х действиях / А. В. Вампилов; Авт. вст. ст. В. С. Нарожный; Ред. Л. В. Иоффе; Худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: «Иркутская обл. типография № 1 им. В. М. Посохина», 2003. — 98,[1] с.; 17 см. — 2000 экз.. — ISBN 5-87562-071-4
 Передреев, Анатолий Константинович. Окраина [Текст]: стихи / А. Передреев; [ред.-сост. Л. Иоффе; худож. В. Дейкун]; авт. вступ. ст. Г. Машкин. — Иркутск: Изд. Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2002. — 39 с.; 14 см. — (Любимые стихи). — 300 экз.. — ISBN 5-7971-0115-7
 Мое слово о Вампилове: соч. школьников и студентов Прибайкалья / Гл. упр. общ. и проф. образования администрации Иркут. обл. Иркут. обл. Фонд А. Вампилова; сост. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун; авт. вступ. ст. А. К. Костина. — Иркутск: Б. и., 2002
 Вампилов, Александр Валентинович. Драматургическое наследие: пьесы: ред. и варианты разных лет: сценки и монологи: неоконченное: коммент. / А. В. Вампилов; ред. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун; редкол. О. М. Вампилова [и др.]; п. ст: А. Калягин, Г. Товстоногов. — Иркутск: Б. и., 2002 (Иркутск: ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2002). — 841,[2] с.: фот.; 21 см. — 4000 экз.. — ISBN 5-7971-0119-X
 Егунов, В. Второй после всевышнего / В. Егунов; Ред. Л. В. Иоффе; Худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: Изд. Сапронов Г. К., 2003 (Новосибирск: ФГУИПП «Советская Сибирь»). — 172,[2] с.: фото. 16 л.; 17 см. — 1000 экз.. — ISBN 5-94535-022-2
 Зелёная лампа: литературно-публицистический альманах 2002 / Иркутское отделение Союза российских писателей; ред.: А. И. Кобенков, Б. С. Ротенфельд, В. В. Науменко; худож. В. В.Дейкун. — Иркутск: Иркутское отделение Союза российских писателей, 2002 (Оттиск). — 231 с.; 26 см. — 1000 экз.. — ISBN 5-94535-018-4
 Зеленая лампа, 2004 [Текст]: лит.-публ. альм. Иркут. отд-ния Союза рос. писателей / Иркут. отд-ние Союза рос. писателей; [ред.-сост.: А. И. Кобенков, Б. С. Ротенфельд; худож. В. В.Дейкун; кор. О. В. Самсонова]. — Иркутск: [б. и.], 2004 (Красноярск: ПИК «Офсет»)
 Зеленая лампа, 2005 [Текст]: литературно-публицистический альманах Иркутского отделенияния Союза российских писателей / [ред.-сост. Б. С. Ротенфельд; худож. В. В. Дейкун; кор. О. В. Самсонова]. — Иркутск: издание Иркутского отделения Союза российских писателей, 2005 (Красноярск: ПИК «Офсет»). — 191 с.; 25,5 см. — 1000 экз.. — ISBN 5-94535-061-3
 Зеленая лампа, 2006 [Текст]: литературно-публицистический альманах Иркутского отделения Союза российских писателей / Иркут. отд-ние Союза рос. писателей; [ред.-сост.: А. В. Богданов, Б. С. Ротенфельд; худож. В. В. Дейкун; кор. О. В. Самсонова]. — Иркутск: Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2006. — 231 с.; 25,5 см. — 1000 экз.. — ISBN 5-94535-061-3
 Зеленая лампа, 2007 [Текст]: литературно-публицистический альманах Иркутского отделенияния Союза российских писателей / гл. ред. А. В. Богданов; ред.-сост.: Т. Андрейко, И. Дронов; худож. В. Дейкун. — Иркутск: издание Иркутского отделения Союза российских писателей, 2008
 Рандина, Анна Мироновна. Со всеми… и одна: стихи / А. М. Рандина; фот. Д. Нырков; Ред. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 2004 (ОГУП «Иркутская областная типография № 1»).
 Смирнов, Сергей Ростиславович. Недопетая песня… [Текст]: Девять сюжетов из творческой лаборатории Александра Вампилова / С. Р. Смирнов; [ред. Л. В. Иоффе; техн. ред. А. В. Пономарева; худож. В. В. Дейкун]. — Иркутск: Изд. Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2005
 Морс, Артём. Из этого темнеющего сада… [Текст]: стихи / А. Морс; [ред. А. Румянцев; худож. В. Дейкун; кор. О. Самсонова]. — Иркутск: Издатель Сапронов Г. К., 2006 (Тип. «Оттиск»). — 47 с.; 14,5 см. — 500 экз.. — ISBN 5-94535-063-X
 Сухаревская, Любовь. Прямая речь [Текст]: стихи / Л. Сухаревская; [худож. В. Дейкун; кор. О. Самсонова]. — Иркутск: Издатель Сапронов Г. К., 2006 (Тип. «Оттиск»). — 107 с.; 17 см. — Тираж [Б. т.]. — ISBN 5-94535-065-6
 Столь долгое детство… [Текст]: ранние и школьные годы Александра Вампилова / Иркут. обл. Фонд А. Вампилова; [сост. Ю. Б. Соломеина; ред. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун; техн. ред. А. В. Пономарева]. — Иркутск: Изд. Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2007
 Пароль — «Боря». Вспоминая Бориса Ротенфельда [Текст] / [ред.-сост. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун; техн. ред. А. В. Пономарева; кор.: А. С. Лысенко, Н. В. Махнева]. — Иркутск: Изд. Иркут. обл. тип. № 1 им. В. М. Посохина, 2008.
 Новокшенова, Н. П. Мы жили в неизвестных городах… [Текст]: памяти первого директора АЭХК В. Ф. Новокшенова посвящается / Н. П. Новокшенова; [ред. Л. В. Иоффе; худож. В. В. Дейкун]. — Иркутск: Издатель Сапронов Г. К., 2004 (Тип. «Оттиск»). — 123 с.: фото; 16,5 см. — 500 экз.. — ISBN 5-94535-042-7
 Гольдфарб, Станислав Иосифович. Вокруг света через Иркутск: достовер. повествование о необычайн. приключениях спортсменов на берегах Ангары: для сред. ст. шк. возраста / С. Гольдфарб, О. Желтовский; худож. В. В.Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 1985 (Восточно-Сибирское книжное изд-во).
 Грибное воскресенье: повести и рассказы / [В. Нефедьев, П. Ополев, В. Огарков; худож. В. В. Дейкун]. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984. — 288 с. — На обл. авт.: В. Нефедьев, П. Ополев, В. Огарков [и др.]
 Ильф, Илья Арнольдович, Евгений Петров (писатель-сатирик; 1897—1937). Двенадцать стульев; Золотой теленок: романы / Илья Ильф, Евгений Петров; [худож. В. В. Дейкун]. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 589 с. — ISBN 5-7424-0321-6
 Гашек, Ярослав. Вино лесов, вино земляничное: сборник: пер. с чеш / Я. Гашек; послесл. Г. Шубина; примеч. С. Востоковой; худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 1982 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 319 с
 Низковский, Павел Васильевич. Взгляд на мир: басни в прозе / П. Низковский; худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 1985 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 28 с
 Самсонов, Юрий Степанович. Стеклянный корабль: роман-сказка: для ст. возраста / Ю. Самсонов; худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 1983 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 352 с
 Жиляков, Арсений Иванович. Дело мирское: рассказы / А. Жиляков. Недра жизни: повести, рассказы, очерки / С. Исаков; сост., примеч., послесл., с. 386—415, Н. Н. Яновского; худож. В. В. Дейкун / А. И. Жиляков. — Иркутск: [б. и.], 1986 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 414 с
 Граубин, Георгий Рудольфович. Хорошо, что хорошо: стихи для детей: сред. шк. возраста / Г. Граубин; худож. В. В. Дейкун. — Иркутск: [б. и.], 1987 (Восточно-Сибирское книжное изд-во). — 111 с.

Примечания 

Члены Союза художников России